Guendolena ou Gwendolen (), foi uma rainha lendária da Grã-Bretanha. Sua história é contada por Godofredo de Monmouth em sua obra Historia Regum Britanniae, ou a História dos reis da Bretanha.

Biografia
Ela era a filha de Corineu, rei da Cornualha e um dos guerreiros de Bruto de Troia, e esposa de Locrino, o filho mais velho de Bruto de Troia, considerado o primeiro rei lendário da Bretanha. Com ele teve um filho chamado Madano. Após o falecimento de Corineu, Locrino se divorciou dela para ficar com sua amante Estrildis, a mãe de sua filha Habren. Estrildis era a filha de um rei da Germânia capturada por Humbero, o Huno, que a levou para a Bretanha. Quando Locrino e seus irmãos o derrotaram, ele se apaixonou pela princesa. Porém, como ele já estava noivo de Guendolena, foi obrigado a manter sua palavra, e assim a manteve como sua amante.

Como consequência do divórcio, a princesa fugiu para a Cornualha, armou um grande exército e lutou contra o ex-marido perto do rio Stour, aonde Locrino foi morto. Então, Guendolena se tornou a primeira rainha reinante dos bretões, reinando à maneira de seu pai na Cornualha. Para se vingar de Estrildis e Habren, ela os afogou no Rio Severn, que em galês antigo se chamava Habren. Após isso, ela governou pacificamente por quinze anos até abdicar em benefício de seu filho e viveu o resto de sua filha na Cornualha. De acordo com Historia Regum Britanniae, à época de sua morte Samuel era juiz na Judeia, Eneias Silvio era rei em Alba Longa, na Itália, e o escritor grego Homero se tornava famoso na Grécia.

Na cultura popular
A rainha aparece no poema da A Rainha das Fadas, de Edmund Spenser, como Guendolene. Na época em que foi escrito, a rainha reinante era Isabel I da Inglaterra, da Dinastia Tudor, sendo que o poema pode ser encarado como uma homenagem a ela.

Ela é uma das doze filhas de Albion, nas obras do poeta inglês William Blake.

Aparentemente, a sua história também influenciou a ópera Gwendoline do compositor francês Emmanuel Chabrier, do século XIX.

Ligações externas 
http://www.ffish.com/family_tree/pedigrees/6903.htm

Governantes lendários
Rainhas repudiadas